

Codici 
 rmx – codice ISO 639-3 della lingua romam

Abbreviazioni 
 Remix – abbreviazione di remix